Der Kanton Saint-Florentin ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Auxerre im Département Yonne. Vertreterin im Generalrat des Departements ist seit 2005 Eliane Magne (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Saint-Florentin die fünf Gemeinden Chéu, Germigny, Jaulges, Saint-Florentin und Vergigny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 98,44 km2.

Literatur 
 Broschüre: "Je découvre l'Yonne en Bourgogne/Saint-Florentin et le Florentinois"

Saintflorentin